Накабеачи има више значења:

 Накабеачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Накабеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику